Le Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi 2012 est la version 2012 du Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi. Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2011, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2012.

Participants 
  Novak Djokovic ()
  Rafael Nadal ()
  Roger Federer ()
  David Ferrer ()
  Jo-Wilfried Tsonga ()
  Gaël Monfils ()

Faits marquants 
 Les deux finalistes de l'an passé, Rafael Nadal et Roger Federer perdent tous les deux dès leur premier match.

Tableau

Lien externe 
 Site officiel

2012
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2011
Sport en décembre 2011